Черемо́ш — имя собственное.

 Черемош (река) — река на Западной Украине.
 Черемош (ансамбль) — ансамбль при Черновицкой филармонии.

См. также 
 Чёрный Черемош — река на Западной Украине.
 Белый Черемош — река на Западной Украине.